

Sigle 
 Final Fantasy X  – videogioco di ruolo del 2001

Informatica 
 FFX – abbreviazione per il browser Mozilla Firefox